Анхело Сагаль ( 1993) — чилійський футболіст.
 Сагаль Йосип Йосипович ( 1946) — український співак.
 Сагаль Сергій Захарович ( 1949) — український підприємець і громадський діяч.

Українські прізвища